Ольховатский сельский совет () — входит в состав
Кобелякского района 
Полтавской области 
Украины.

Административный центр сельского совета находится в 
с. Ольховатка.

Населённые пункты совета 
 
 с. Ольховатка 
 с. Деменки 
 с. Панское 
 с. Левобережная Соколка 
 с. Проскуры

Примечания